Tenisový turnaj WTA Kremlin Cup 2009 se konal ve dnech 19. – 25. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Kremlin Cup
 Kremlin Cup 2009 - muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2009
Kremlin Cup